Wilmar (Arkansas)
Wilmar (Califórnia)

Desambiguações de topônimos